Zoologia: un os és un mamífer carnívor de la família dels úrsids
 Sociologia: ós (cultura gai), paraula emprada per a identificar el col·lectiu homosexual amb preferència pel pèl corporal
 Cinema: L'ós, pel·lícula de Jean-Jacques Annaud de 1988
 Música: L'ós, òpera de William Walton

Vegeu també 
 Os (desambiguació)